

Geografia

Città contemporanee 
Eraclea – comune della città metropolitana di Venezia (Italia)
Eraclea Mare – frazione e riviera del comune di Eraclea della città metropolitana di Venezia (Italia)
Cattolica Eraclea – comune del libero consorzio comunale di Agrigento (Italia)

Città antiche 

 Eraclea o Heraclea – antica città della Magna Grecia lucana, situata nei pressi dell'attuale Policoro 
 Eraclea Minoa – antica città della Sicilia greca, ora sito archeologico del libero consorzio comunale di Agrigento
 Eraclea di Sicilia – colonia greca fondata da Dorieo nel territorio di Erice 
 Eraclea o Heraclia – antica città della Laguna Veneta scomparsa verso il IX secolo

 Eraclea Cibistra – antica città dell'Asia Minore nell'attuale provincia di Ereğli in Turchia
 Eraclea Pontica – antica colonia greca della Bitinia
 Eraclea al Latmo – antica città greca della Caria
 Eraclea di Europa – antica città della provincia romana di Europa
 Perinto (o Eraclea di Tracia o Eraclea Perinto) – corrispondente all'odierna Marmara Ereğlisi sul mare omonimo

 Eraclea Sintica – antica città della Tracia

Letteratura 
 Eraclea – poema ciclico perduto sulle dodici fatiche di Eracle, attribuito a Paniassi di Alicarnasso

Pagine correlate 
 Heraclea (disambigua)
 Herakleia
 Diocesi di Eraclea (disambigua)